Под названием «Орден Святителя Николая Чудотворца» могут пониматься:

 Орден Святителя Николая Чудотворца (1920) — награда времён гражданской войны, учреждённая генералом бароном Врангелем 17 (30) апреля 1920 года.
 Орден Святителя Николая Чудотворца (династический) — проект фамильного ордена Российского императорского дома, официальному учреждению которого помешала революция 1917 года. В дальнейшем орден был учреждён находящимся в эмиграции Великим князем Кириллом Владимировичем, в 1924 г. провозгласившим себя императором всероссийским Кириллом I.
 Орден Святителя Николая Чудотворца — орден УПЦ
 Орден Святителя Николая Чудотворца (Новороссия) — награда, учреждённая ополченцами Донбасса (2014).

Николай Чудотворец